Ступица — многозначное понятие.

Ступица — центральная часть вращающейся детали с отверстием для насадки на вал или ось.

Фамилия 
 Ступица, Боян (1910—1970) — югославский словенский актёр, режиссёр и сценограф, супруг Миры Ступицы.
  (1913—1990) — югославский художник, профессор Академии изобразительных искусств в Любляне (1946—1977), лауреат Премии Франце Прешерна (1948, 1950, 1957, 1981) и Премии АВНОЮ (1977), академик Словенской академии наук и искусств (с 1983), супруг Марленки Ступицы, отец Марии Луции Ступицы.
  (1950—2002) — югославский и словенский иллюстратор, лауреат Премии Левстика (1973, 1975, 1983) и Премии Фонда Франце Прешерна (1989), дочь Марленки и Габриела Ступица.
  (ур. Муцк; р. 1927) — югославский и словенский иллюстратор, лауреат Премии Левстика (1950, 1952, 1954, 1959, 1960, 1970, 1999) и Премии Франце Прешерна (2013), супруга Габриела Ступицы, мать Марии Луции Ступицы.
 Ступица, Мира (ур. Тодорович; 1923—2016) — югославская и сербская актриса, супруга Бояна Ступицы.